Andreas Hofer (1629-1684), compositeur allemand
 Andreas Hofer (1767-1810), patriote tyrolien
 Andreas Hofer (1991-), coureur cycliste autrichien
 Anna Hofer (1988-), skieuse alpine italienne
 Anne Hofer (1938-), illustratrice, décoratrice et peintre
 David Hofer (1983-), fondeur italien
 
 Franz Hofer (1902-1975), Gauleiter du Gau Tyrol-Vorarlberg
 Franz Hofer (1882-1945)
 Gustav Hofer (1976-), journaliste italien
 Hans Hofer (19071973), artiste de cabaret et comédien tchéco-autrichien
 Helmut Hofer (1956-), mathématicien allemand
 Johanna Hofer (1896-1988), actrice allemande
 Johannes Hofer (1669-1752), médecin alsacien
  (1883–1948), homme politique autrichien
 Josef Hofer (1945-), artiste autrichien
  (1955-), violoncelliste et compositeur suisse
 Josué Hofer (1721-1798), notaire, chroniqueur, diplomate alsacien
 Josué Hofer, homme politique français 
 Karl Hofer (1878-1955), peintre allemand
 Lukas Hofer (1989-), biathlète italien
 Norbert Hofer (1971-), homme politique autrichien
 Sigi Hofer (1878-1933), comédien viennois
  (1970-), artiste italo-autrichien

De plus :
 Hofer KG est la marque des magasins Aldi en Autriche et Slovénie

Patronyme allemand
Patronyme germanique
Patronyme suisse
Patronyme austro-bavarois